Auerbach har flere betydninger:
 Auerbach in der Oberpfalz
 Auerbach (Landkreis Deggendorf)
 Erich Auerbach (1892, Berlin – 1957, Wallingford, Connecticut)